Tenaha se poate referi la:

Tenaha, Texas
Tenaha, Mauritania